Giovanni De Censi – banchiere e dirigente d'azienda italiano
 Renato De Censi – calciatore italiano
 Ugo De Censi – presbitero e missionario italiano

Pagine correlate
Censi